Drepana (geslacht), een geslacht van vlinders
 Trapani (stad) (in de oudheid Drepana), een Italiaanse stad, hoofdstad van de provincie Trapana